Grief steht für:
 Grief, US-amerikanische Sludge-Band
 Grief (1993), US-amerikanischer Film von Richard Glatzer
 Grief (2017), US-amerikanischer Film von Chris Mammarelli und Kevin Renwick